Slaglængde kan have flere betydninger:
 Slagvolumen (motor)
 Slaglængde (bølge)